Галина Олександрівна  Логінова (Йовович) (, Туапсе) — радянська та американська акторка. Мати Мілли Йовович.

Біографія 
Народилася в родині військового на Кавказі. Закінчила в Дніпропетровську школу, потім поїхала вчитись на акторку у ВДІК (Всесоюзний державний інститут кінематографії (закінчила ВДІК в 1972 р., майстерня В. Бєлокурова)), після диплома знову повернулася в Україну — працювала на кіностудії Довженка в Києві.

Була акторкою кіностудії ім. О. Довженка (1973—1980). Знялась у фільмах: «Багато галасу даремно» (1973, Беатриче), «Товариш бригада» (Людмила Краснова), «Блакитний патруль» (1974, т/ф, Таня), «Літо в Журавлиному» (Марина), «Тіні зникають опівдні» (Ольга Воронова), «Пробивна людина» (1979, Світлана), «Казка як казка» (лиха фея), «Мільйони Ферфакса» (1980, Моллі Ферон).

Зустріла в Києві майбутнього чоловіка Богдана (Богі) Йововича, який вчився в Київському медичному інституті, за якого вийшла заміж. Дочка Мілла Йовович народилася 17 грудня 1975 року в Києві.

Галина Логінова емігрувала разом із дочкою в січні 1981 р. в США (до чоловіка).

Примітки

Література 
 Ушканова Н. О. Матешко -П. Логінова: "Бути сильною, лишаючись слабкою // Новини кіноекрана. 1980. № 3. — С. З.

Українські акторки
Радянська еміграція 1980-х років
Акторки за алфавітом
Уродженці Туапсе
Радянські емігранти до США